Roman Kisiel (1916–1981) – polski działacz ruchu ludowego, dowódca oddziału Batalionów Chłopskich
 Roman Kisiel – polski profesor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przypisy